Juvenal
Adailton Luis Juvenal
James Juvenal
Juvenál, variante di Giovenale (nome)

Pagine correlate 

Giovenale (disambigua)